Organic — п'ятнадцятий студійний альбом Джо Кокерa, презентований 29 жовтня 1996 року на лейблі 550 Music.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Жовтень 1996